Таргум (иуд.-арам.  — «перевод») — общее название для переводов Ветхого Завета на иудео-арамейский язык. В Танахе «таргум» — перевод персидского языка на арамейский. В Мишне «таргум» — перевод на любой язык (греческий, иудео-арамейский).

История

Точное время появления таргумов неизвестно. Традиция приписывает авторство первого таргума книжнику Ездре. Однако исторические источники датируют таргум первыми веками до н. э. Известен таргум Пятикнижия Моисея.

Согласно еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона слово «таргум» происходит от глагола (, тиргéм — «переводить, объяснять»), встречающегося в  «Письмо же написано было буквами арамейскими и переведено (метургам) [на] арамейский», где он употреблён относительно документа, писанного арамейским шрифтом и на арамейском языке и представлявшего, по-видимому, перевод с персидского языка.

Существуют таргумы: Таргум Онкелоса, Таргум Ионафана, вавилонский Таргум (Таргум Бавли), палестинский Таргум (Таргум Иерушалми).

Встречаются также упоминания о неофитском Таргуме, обнаруженном исследователями в библиотеке Ватикана в 1956 году и палестинском Таргуме.

См. также 
 Таргум Шени
 Пешитта

Примечания

Литература 
 
 Таргум Онкелоса на Книгу Бытия (пер. с арам. А. К. Лявданского) // Классические библейские комментарии: Книга Бытия. Сборник переводов с древнееврейского, арамейского и средневекового иврита. — М.: Олимп, 2010. — 700 c. — 1000 экз. — ISBN  978-5-7390-2468-8

Ссылки 
 
 Арамейские таргумы — православная энциклопедия
 
 Таргум Онкелоса
 Таргумический арамейский — диалект Онкелоса-Йонатана; чтение Таргума к книге Амоса, гл. 1, 2, гл. 3 — 5, гл. 6 — 9 (семинар А. Э. Графова)

Переводы Библии